Eredivisie (mannenhandbal) 2013/14
 Eredivisie (vrouwenhandbal) 2013/14